Гран-при Бразилии  года — шестнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 16 по 18 октября, 2009 года на трассе Интерлагос. Гонку выиграл Марк Уэббер, Дженсон Баттон занял пятое место, таким образом досрочно став чемпионом мира 2009 года.

Свободные заезды

Квалификация 
Автомобильы, использующие систему KERS, отмечены знаком "‡"

* Примечание: Витантонио Льюцци (15-е место в квалификации) потерял 5 позиций на старте из-за смены коробки передач.

Данная квалификация стала самой длительной в истории Формулы-1. Причина: длительный дождь, обрушившийся в районе данной трассы и длительные остановки, по причине красного флага из-за схода Джанкарло Физикеллы и Витантонио Льюцци. Квалификация длилась 2 часа и 40 минут.

Гонка 

|}

* Примечание: Хейкки Ковалайнен оштрафован стюардами Гран-При Бразилии на 25 секунд за опасный выезд с пит-стопа.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии